Sainte-Engrâce renvoie à plusieurs lieux différents, nommés d'après trois saintes martyres espagnoles et portugaise, Engrâce, martyre de Saragosse au ; Engrâce, martyre de Ségovie au  et Engrâce de Braga, martyre de Carbajales et de Badajoz au  :

Édifices religieux

En France 

 l’église Sainte-Engrâce, est une église de la ville de Amélie-les-Bains, dans le département des Pyrénées-Orientales ;
 l’église Sainte-Engrâce, est une église de la ville de Moncayolle, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 l’église Sainte-Engrâce, est une église du village de Sainte-Engrâce, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, auquel elle a donné son nom.

En Espagne 

 la basilique Sainte-Engrâce est une église de la localité de Zestoa, au Guipuscoa ;
 la basilique Sainte-Engrâce est une église de la ville de Madrid ;
 la basilique Sainte-Engrâce est une église de la ville de Saragosse, en Aragon, qui conserve les restes du monastère suivant : 
 le monastère Sainte-Engrâce fut un monastère important. Aujourd'hui ne subsistent que quelques restes de ce puissant monastère ; 
 l’église Sainte-Engrâce, est une église de la ville de Santa Engracia del Jubera, dans la Rioja ;
 l’église Sainte-Engrâce, est une église de la ville d'Uztárroz, en Navarre ;
 l’église Sainte-Engrâce, est une église de la localité de Valverde de la Virgen, dans le León.

Au Portugal 

 l’église Sainte-Engrâce, est une église de la ville de Lisbonne, au Portugal, qui a été reconvertie en Panthéon national en 1916. Elle se trouve dans la commune de São Vicente de Fora.

Toponymes 

 Sainte-Engrâce est une commune française, située dans la Soule, faisant partie du département des Pyrénées-Atlantiques, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Sur le territoire  de la commune se trouvent :
 le gave de Sainte-Engrâce est rivière torrentielle de Haute-Soule qui prend sa source dans le village ;
 le cirque de Sainte-Engrâce est un cirque naturel des Pyrénées françaises.

Voir aussi 

 

Homonymie